Белое Озеро — название населённых пунктов и железнодорожных станций.

Белоруссия 
 Белое Озеро — посёлок в Брестском районе Брестской области.

Казахстан 
 Белое Озеро — село в Шортандинском районе Акмолинской области.

Россия

Населенные пункты 
 Белое Озеро — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Белое Озеро — посёлок в муниципальном образовании «Северодвинск».
 Белое Озеро — село в Гафурийском районе Башкортостана.
 Белое Озеро — исчезнувшее село в Лаганском районе Калмыкии.
 Белое Озеро — деревня в Сафакулевском районе Курганской области.
 Белое Озеро — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Белое Озеро — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Белое Озеро — село в Лысогорском районе Саратовской области.
 Белое Озеро — село в Майнском районе Ульяновской области.
 Белое Озеро — посёлок в Николаевском районе Ульяновской области.
 Белое Озеро — посёлок в составе города Кыштым Челябинской области.
 Белое Озеро — деревня в Яльчикском районе Чувашии.

Железнодорожные станции 
 Белое Озеро — железнодорожная станция 5 класса в одноимённом селе в Башкортостане.

См. также 
 Белое
 Белое озеро
 Белоозеро